Каику Луиж Сантос да Паификасиу ( более известный, как Каику ; родился 31 июля 1997 года в Салвадоре, Бразилия) — бразильский футболист, вратарь клуба «Витория».

Клубная карьера 
Каику — воспитанник клуба «Витория» из своего родного города. 13 марта 2016 года в матче Лиги Баияно против «Баии» он дебютировал в составе последнего. 26 июня в поединке против «Понте Прета» Каику дебютировал в бразильской Серии А. В составе команде он дважды выиграл Лигу Баияно.

Международная карьера 
В 2017 года Каику в составе молодёжной сборной Бразилии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая и дважды Эквадора.

Достижения 

Командные

 «Витория» (Салвадор)
 Победитель Лиги Баияно — 2016
 Победитель Лиги Баияно — 2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Витория» Салвадор